Bas (cognom), cognom romà portat per diversos personatges
 Llinatge dels Bas, família feudal catalana

 Biografies:
 Bas (poeta iàmbic), poeta romà 
 Bas (poeta dramàtic), poeta dramàtic romà 
 Juli Bas (metge), metge romà 
 Bas de Bitínia, rei de Bitínia (337 aC-326 aC)
 Betiliè Bas, magistrat romà
 Cassià Bas, compilador romà d'Orient de la Geopònica
 Ceioni Bas, cònsol 
 Cesel·li Bas, cavaller romà 
 Cesi Bas (poeta), poeta líric romà 
 Cesi Bas (escriptor), gramàtic romà 
 Gavi Bas o Gabi Bas, gramàtic romà
 Isabel Bas
 Juli Bas (orador), orador romà
 Lol·li Bas, poeta grec
 Lucili Bas, militar romà
 Mummi Bas, cònsol el 258
 Pomponi Bas I, cònsol romà el 211
 Pomponi Bas II, cònsol probablement el 271
 Publi Aufidi Bas, historiador romà 
 Quint Cecili Bas, magistrat romà, governador rebel de Síria
 Saleu Bas, poeta èpic romà 
 Toponímia:
 La Vall d'en Bas
 Sant Esteve d'en Bas
 Els Hostalets d'en Bas
 Sant Privat d'en Bas
 Vescomtat de Bas
 Falgars d'en Bas
 Bas-Saint-Laurent
 Altres: Barcelona Acció Solidària (BAS)